Hans Höppner ist der Name folgender Personen:

* Hans Höppner (Biologe) (1873–1946), deutscher Biologe und Botaniker
 Hans Höppner (Journalist) (1929–2006), deutscher Journalist